Magia signifie magie en italien, espagnol, portugais, polonais et finnois. Il peut désigner :

Musique

Album 

 Magia,  de la chanteuse colombienne Shakira, uniquement sorti dans son pays natal, le  ;
 , album de Jerry Rivera sorti le  ;
 , album de Toque Profundo sorti en 2002 ;
 , album de Rosana sorti le .

Chanson 

 Magia,  de la chanteuse colombienne Shakira, figurant sur l'album Magia sorti le  ;
 , chanson de Jerry Rivera, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la série télévisée Grachi ;
 , chanson de Rosana, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Magia,  de Kalafina sorti le  au Japon ;
 , single de OV7 sorti en 2012.